Burley ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Burley (Hampshire), Grafschaft Hampshire, England
 Burley (Shropshire), Grafschaft Shropshire, England
 Burley (Leeds), Vorort von Leeds, England
 Burley (Rutland), Ort in England

in den Vereinigten Staaten:
 Burley (Idaho), Cassia County, Idaho
 Burley (Washington), Kitsap County, Washington
 Burley (Pennsylvania), Pennsylvania

Burley ist der Familienname folgender Personen:
 Aidan Burley (* 1979), britischer Politiker (Conservative Party)
 Andre Burley (* 1999), englischer Fußballspieler mit Staatsbürgerschaft von St. Kitts und Nevis
 Charley Burley (1917–1992), US-amerikanischer Boxer
 Craig Burley (* 1971), schottischer Fußballer
 Dan Burley (1907–1962), US-amerikanischer Jazzpianist
 Daniel Burley, kamerunischer Entertainer, Künstler und Magier
 David V. Burley (* 1950), kanadischer Archäologe
 Frederick R. Burley (1885–1954), australischer Unternehmer
 Gary Burley (* 1952), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 George Burley (* 1956), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Kris Burley (* 1974), kanadischer Gerätturner
 Marcus Burley (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Michael Burley (* 1953), US-amerikanischer Moderner Fünfkämpfer
 Nancy Burley (1930–2013), australische Eiskunstläuferin
 Nichola Burley (* 1986), britische Schauspielerin
 Nick Burley (1875–1911), US-amerikanischer Boxer
 Peter Burley, britischer Spieleentwickler
 Samuel Burley (* 1981), US-amerikanischer Leichtathlet
 Sharon Burley (* 1956), australische Eiskunstläuferin
 W. J. Burley (1914–2002), britischer Schriftsteller
 Walter Burley (1274/1275 – nach 1344), englischer Philosoph

Burley ist der Name folgenden Unternehmens:
 Burley (Fahrrad), US-amerikanischer Hersteller von Fahrradanhängern und -kindersitzen

Siehe auch:
 Burley-Tabak
 Mount Burley, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik
 Burleigh